Тра́ктове (до 1945 року — Каланчак, ) — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.